Лаура Штёри (; род. 30 июля 1996 года) — швейцарская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин (2013).

Ученица А. М. Юсупова.

Чемпионка Швейцарии 2016 г.

В составе сборной Швейцарии участница четырёх шахматных олимпиад (2012—2018 гг.), четырёх командных чемпионатов Европы (2011, 2013, 2015, 2017 гг.).

Выступает в ряде национальных командных чемпионатов. В Швейцарской национальной лиге играла за Club d’Echecs de Genève, Club d'échecs de Neuchâtel и Club d'échecs de Payerne. В Top-12 (Франция) — за Club de L’Echiquier Chalonnais. В Лиге четырёх наций — за Cheddleton.

Старший брат — Симон Штёри (род. 1994), шахматист, мастер ФИДЕ.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Лауры Штёри на шахматных олимпиадах
 Выступления Лауры Штёри в командных чемпионатах Европы

Шахматисты Швейцарии
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Участницы командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ среди женщин